Susanna Tapani (née le  à Laitila) est une joueuse finlandaise de hockey sur glace qui évolue en ligue élite féminine en tant qu'attaquante. Elle a remporté deux médailles de bronze olympique aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018 et aux Jeux olympiques de Pékin en 2022. Elle a également cinq médailles aux championnats du monde (quatre en bronze et une en argent).

Elle remporte le championnat finlandais en 2013.

Biographie

En club

International 
Elle a remporté une médaille de bronze olympique aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018 .

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2011-2012|| HPK  || SM-Sarja|| 4|| 2|| 2|| 4|| 6|| 4|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2012-2013|| Espoo Blues || SM-Sarja|| 3|| 0|| 2|| 2|| 2|| 5|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2013-2014|| Fighting Hawks du Dakota du Nord || NCAA || 24|| 8|| 12|| 20|| 12|| || || || || 
|-
| 2014-2015|| HPK || SM-Sarja|| 8|| 6|| 4|| 10|| 10|| 6|| 7|| 14|| 21|| 2
|-
| 2015-2016|| HPK || SM-Sarja|| 5|| 4|| 3|| 7|| 0|| 8|| 4|| 4|| 8|| 2
|-
| 2016-2017|| Lukko || SM-Sarja|| 10|| 5|| 4|| 9|| 2|| 5|| 10|| 5|| 15|| 4
|-
| 2017-2018|| Lukko || Naisten Liiga || 7|| 5|| 4|| 9|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|  2018-2019 || TPS Turku || Naisten Liiga || 16|| 24|| 8|| 32|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|  2018-2019 ||Linköpings HC || SDHL  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 10 || 4 ||3 || 7 || 2
|-
|  2019-2020 || TPS Turku || Naisten Liiga  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 ||2 || 2 || 4
|-
|  2020-2021 || KRS Vanke Rays || JHL  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 1 || 2 || 3 || 0

Internationales 

|- 
|2009 ||align="left"| - 18 ans || align="left" |Championnat du monde - 18 ans || 5|| 3|| 0|| 3|| 0 || align="left" | Cinquième
|- 
|2010 ||align="left"| - 18 ans || align="left" | Championnat du monde - 18 ans || 5|| 2|| 1|| 3|| 4 || align="left" | Cinquième
|- 
|2011 ||align="left"| - 18 ans || align="left" | Championnat du monde - 18 ans || 6|| 4|| 2|| 6|| 33 || align="left" |  Médaille de bronze
|- 
|2011 ||align="left"| || align="left" |Championnat du monde || 6|| 1|| 2|| 3|| 4 || align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2012 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde  || 6 || 1 || 0 || 1 || 2|| align="left" | Quatrième
|-
| 2013 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 ||3 || align="left" | Quatrième
|-
| 2014 ||align="left"||| align="left" | Jeux olympiques || 6 || 1|| 4 || 5 || 2|| align="left" | Cinquième
|- 
| 2015 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde|| 6|| 1|| 2|| 3|| 2 || Médaille de bronze
|-
| 2017 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde || 6|| 3|| 6|| 9|| 2 || Médaille de bronze
|-
| 2018 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques|| 6|| 2|| 3|| 5|| 4 || Médaille de bronze
|- 
| 2019 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde || 7 || 4 || 2 || 6 || 10|| align="left" |  Médaille d'argent
|- 
| 2021 ||align="left"| || align="left" | Championnat du monde || 7 || 3 || 2 || 5 || 6 || align="left" |  Médaille de bronze
|-
| 2022 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques|| 7|| 6|| 2|| 8|| 0 || Médaille de bronze

Références 

Joueuse finlandaise de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée de bronze olympique finlandaise
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Étudiant de l'université du Dakota du Nord
Naissance à Laitila
Naissance en mars 1993
Attaquante de hockey sur glace